Deze lijst omvat de Servische steden met meer dan 20.000 inwoners. De inwoneraantallen zijn van 1991, omdat van 2002 voor de steden in Kosovo geen betrouwbare gegevens voorhanden zijn.